Heinrich Dieckmann ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Dieckmann (Agrarfunktionär) (1867–1941), deutscher Agrarpolitiker
 Heinrich Dieckmann (Maler) (1890–1963), deutscher Maler und Designer
 Heinrich-Dietrich Dieckmann (* 1935), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Heinrich Dickmann (* 1941), deutscher Versicherungsmanager